Diepholz ist der Name folgender geografische Objekte:
 Diepholz, Stadt in Niedersachsen
 Grafschaft Diepholz, Territorium im Heiligen Römischen Reich im Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreis
 Kreis Diepholz, ehemaliger Kreis in Niedersachsen (1885–1932)
 Landkreis Grafschaft Diepholz, ehemaliger Landkreis in Niedersachsen (1932–1977)
 Landkreis Diepholz in Niedersachsen

Diepholz ist der Familienname folgender Personen:
 Gottschalk von Diepholz, Bischof von Osnabrück (1109–1119)
 Johann von Diepholz, Bischof von Minden (1242–1253)
 Johann III. von Diepholz, Bischof von Osnabrück (1429–1437)
 Konrad I. von Diepholz, Bischof von Minden (1209–1236)
 Kuno von Diepholz, Bischof von Minden (1261–1266)
 Otto Diepholz, deutscher Fernsehjournalist
 Rudolf von Diepholz, Bischof von Utrecht (1433–1455)

 von Diepholz, deutsches Adelsgeschlecht, siehe Grafschaft_Diepholz#Edelherren von Diepholz auf Bischofsstühlen

Siehe auch:
 Schloss Diepholz
 Amtsgericht Diepholz
 Diepolz